UCI World Cup i landevejscykling var en årlig konkurrence som bestod af 10 endagsløb. Der blev kåret en individuel vinder og en holdvinder. Paolo Bettini er den mest vindende i UCI World Cup med sine tre sejre på træk i 2002, 2003 og i 2004.
Konkurrencen blev afviklet efter 2004-sæsonen efter 16 sæsoner, og blev erstattet af UCI ProTour.

Løb i UCI World Cup 
 Forår – fra midten af marts til slutningen af april
  Milano-Sanremo
  Flandern Rundt
  Paris-Roubaix
  Amstel Gold Race
  Liège-Bastogne-Liège

 Sensommer/efterår – fra begyndelsen af august til midten af oktober
  HEW-Cyclassics
  Clasica San Sebastian
  Züri-Metzgete
  Paris-Tours
  Giro di Lombardia

Vindere 

 
Etableret i 1989
Ophørt i 2004